Palau del Governador, sector del jaciment maia de Palenque (Mèxic)
 Palau del Governador o Duana de Barcelona, antiga seu del governador civil de Barcelona
 Palau del Governador o Institut Verdaguer, antiga residència del governador de la Ciutadella de Barcelona
 Palau del Governador (Tarragona), edifici del municipi de Tarragona, seu de l'antiga Generalitat a la ciutat
 Palau del Governador (Cadaqués), edifici del municipi de Cadaqués (Alt Empordà)